Молдажанов (Молдажанова) - фамилия:

 Молдажанов, Ильяс Исмаилович (1900—1938) — советский казахский общественный деятель.

 Молдажанова, Гульжан Талаповна (род. 1966) — промышленный деятель.

См. также 
 Молдаханов